Contea di Fillmore o Fillmore County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Fillmore (Minnesota)
 Contea di Fillmore (Nebraska)